Blind Spot (1958), een film
Blind Spot (1993), een televisieserie
Blind Spot (2002), een film
Blind Spot (2008), een film
Blind Spot (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills 90210

Zie ook 
Blinde vlek (doorverwijspagina)